Die Gothawagen T59E/B59E (Einheits-Trieb- bzw. Beiwagen, Konstruktionsjahr 1959) waren Straßenbahn-Trieb- bzw. Beiwagen des VEB Waggonbau Gotha, die in Städten der DDR und der UdSSR im Einsatz waren.

Veränderungen zum Vorgänger 
 Zusätzliche Produktion von normalspurigen bzw. breitspurigen Einrichtungswagen
 Reines Blechdach
 Innenraum war mit hellem Holz ausgestattet
 Fenster mit Metallrahmen
 Rückleuchten mit 80 mm Durchmesser

Bei Einrichtungsfahrzeugen:
 nur ein Fahrerstand
 linksseitig wurden an den Plattformen Fenster ohne klappbares Oberteil eingebaut
 die seitlichen Liniennummernkästen waren auch linksseitig noch vorhanden

Andere Bezeichnungen 
Die Werksbezeichnung lautet T59E für Triebwagen und B59E für Beiwagen. Da erst 1960 ein Triebwagen dieses Typs an einen Betrieb der DDR geliefert wurde, finden sich in der Literatur auch die Bezeichnungen ET60, T60 oder T 60 E. Die Erfurter Variante hatte nur eine Sitzreihe pro Seite und wird als T2-60 bzw. B2-60 bezeichnet.

Ebenso findet sich auch die Bezeichnung T59 für späte T57 (also Zweirichtungswagen). Es gibt keine Bestätigung, dass diese Bezeichnung auch werksseitig verwendet wurde. Hier liegt wahrscheinlich eine Verwechselung mit der Bezeichnung TF 59 vor, die in Berlin für T57 benutzt wurde.

Bilder

Weblinks 

 Beschreibung auf gothawagen.de

Straßenbahnfahrzeug (Waggonbau Gotha)